Scorton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Scorton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)